Eskadra Łotrów (ang. Rogue Squadron) – elitarna eskadra (dywizjon) myśliwców kosmicznych z fikcyjnego świata Gwiezdnych wojen, najsłynniejsza jednostka bojowa Sojuszu Rebeliantów i Nowej Republiki, której pilotami byli m.in. Luke Skywalker i Wedge Antilles.

Eskadra pojawia się po raz pierwszy w Nowej nadziei, występuje także w pozostałych filmach tzw. pierwszej trylogii –  w Imperium kontratakuje oraz Powrocie Jedi. Piloci eskadry byli głównymi bohaterami serii książek Michaela A. Stackpole’a i Aarona Allstona X-wingi (zapoczątkowanej tomem X-wingi. Eskadra Łotrów, wyd. 1996, ) oraz serii komiksów Star Wars: X-wing Rogue Squadron, publikowanych przez Dark Horse Comics. Eskadra była głównym bohaterem serii gier komputerowych Star Wars: Rogue Squadron: Star Wars: Rogue Squadron (1998), Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader (2001) oraz Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike (2003).

Historia 
Eskadra Łotrów Powstała ze zreorganizowanej Eskadry Czerwonych, która poniosła znaczące straty w czasie zwycięskiej Bitwy o Yavin (po wykonaniu zadania do bazy wróciło tylko 2 z 12 pilotów – Luke Skywalker i Wedge Antilles). Niedługo potem Eskadra zaczęła być używana jako jednostka do zadań specjalnych i skrajnie niebezpiecznych. Między innymi to jej przypadła służba patrolowa na Hoth, a następnie dramatyczna misja osłaniania wycofujących się z tej planety wojsk Rebelii.

Ponieważ Luke Skywalker zaczął koncentrować się bardziej na działaniach związanych z pełnieniem obowiązków Jedi, oficerem dowodzącym eskadry został w tym czasie Wedge Antilles. Pod jego dowództwem jednostka wzięła udział w okupionym ciężkimi stratami ataku na drugą Gwiazdę Śmierci pod Endorem (ze względów historycznych przyjęła na czas tej akcji miano Eskadry Czerwonej), a następnie w misji na Bakurze, gdzie stawiła czoła korpusowi ekspedycyjnemu Ssi-ruuvi.

Wszystko to sprawiło, że w momencie ukonstytuowania się Nowej Republiki Łotry były najbardziej rozpoznawalną jednostką myśliwską w całych jej siłach wojskowych. Eskadra wykonywała kolejne, z reguły wyjątkowo trudne zadania, działając nie tylko w przestrzeni kosmicznej, ale także na powierzchniach planet – jej członkowie często opuszczali myśliwce, by prowadzić działania bardziej związane z konspiracją, niż otwartymi atakami.

W roku 7 ABY obciążona wieloma ofiarami śmiertelnymi eskadra została ponownie przeformowana i wzięła udział w kampanii mającej na celu zdobycie Coruscant. Dzięki Łotrom plan przejęcia planety zakończył się sukcesem. Członkowie Eskadry prowadzili następnie działania przeciwko siłom Lorda Zsinja oraz Ysanne Isard – posunęli się nawet do podjęcia decyzji o wystąpieniu ze służby, żeby doprowadzić do upadku byłej dyrektor Wywiadu Imperialnego poprzez wywołanie zakończonej sukcesem kampanii znanej jako Wojna o Bactę. Oficjalnie jednak dokumenty dotyczące ich rezygnacji nie zostały przetworzone przez republikańską machinę biurokratyczną aż do czasu, kiedy Isard została pokonana, a Łotry wróciły na Coruscant.

W następnych latach eskadra walczyła z siłami imperialnymi m.in. podczas ofensywy Wielkiego Admirała Thrawna, odrodzenia Imperatora, kryzysu związanego z działaniami Admirał Daali; usunęła też siły Desanna i Galaka Fyyara z Doliny Jedi na Ruusan i wsparła obronę przed nimi Yavin 4. Wzięła też udział w walkach z siłami Yuuzhan Vongów.

Piloci 
Podczas kolejnych lat w Eskadrze Łotrów służyło wielu znakomitych pilotów. Wykonywali oni różne misje, od których nieraz zależało istnienie Nowej Republiki. Przez eskadrę przewinęli się między innymi:
 Luke Skywalker (pierwszy dowódca, później Mistrz Jedi)
 Wedge Antilles (dowódca, następca Luke’a Skywalkera)
 Biggs Darklighter (Eskadra Czerwona, zginął pod Yavinem)
 Wes Janson
 Soontir Fel (tymczasowo; jeden z najsłynniejszych pilotów w dziejach Imperium, później wysoko postawiony w hierarchii państwa Chissów)
 Corran Horn (pochodzący z Korelii były funkcjonariusz KorSeku, później Mistrz Jedi)
 Tycho Celchu (dowódca, następca Wedge'a Antillesa)
 Gavin Darklighter (dowódca, następca Tycho Celchu; kuzyn Biggsa Darklightera)
 Jaina Solo (córka Hana Solo i Lei Organy Solo, Rycerz Jedi)

Wyposażenie 
Eskadra Łotrów używała myśliwców typu X-wing kolejnych wersji, z zasady odmawiając migracji na inne, nowsze typy maszyn. W szczególnych sytuacjach Łotry korzystały jednak i z innych myśliwców – od Z-95 podczas akcji na Coruscant, po wyjątkową mieszankę wielu typów maszyn bezpośrednio po Bitwie pod Endorem.

Przypisy

Bibliografia 
 

Organizacje ze świata Gwiezdnych wojen